De 21e eeuw
21st Century (Digital Boy), een single van de punkrockband Bad Religion